św. Archanioł Gabriel
 św. Gabriel Lalemant (1610–1649) – francuski jezuita, męczennik
 św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej Possenti (1838–1862) – włoski pasjonista

Zobacz też:
 Błogosławiony Gabriel